Ficken steht für:

 ficken, vulgär für Geschlechtsverkehr
 Ficken (Likör), Likör der EFAG Trade Mark Company

Ficken ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Ficken (1924–2007), deutscher Heimatdichter und -maler
 Dieter Ficken (* 1944), deutschamerikanischer Fußballspieler und -trainer
 Frederick Arthur Ficken (1910–1978), US-amerikanischer Mathematiker 
 Gene Ficken (* 1944), US-amerikanischer Politiker
 Katherine Cutler Ficken (1911–1968), US-amerikanische Architektin
 Millicent S. Ficken (1933–2020), US-amerikanische Ethologin und Hochschullehrerin
 Sam Ficken (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler

 Siehe auch